Áes dána - Oud-Iers/Oud-Schots begrip wat letterlijk betekent "mensen van de kunsten" of ambachtslieden
 Aes Dana (band) - Franse band, vernoemd naar bovenstaand begrip